Минулорічні чемпіонки Олександра Панова та Лаура Зігемунд не захищали титул.

Перемогли в турнірі Аояма Шуко та Ена Сібахара, здолавши в фіналі пару Кірстен Фліпкенс / Бетані Маттек-Сендс, 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання

 Сітка 

2019 Women's Doubles
Kremlin Cup – Doubles
2019 в російському спорті